Хусанов — тюркоязычная фамилия; имеет женскую форму Хусанова.

Известные носители 
 Хусанов, Абдукодир Хикматович (род. 2004) — узбекский футболист.
 Хусанов, Зиямат Усманович (1921—1986) — участник Великой Отечественной войны, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Хусанов, Турсунбой (род. 1988) — узбекский футболист.
 Хусанов, Шерзод (род. 1980) — узбекский боксёр, призёр чемпионатов мира и Азии.